Rock the Casbah est l'une des chansons les plus connues de The Clash, sortie pour la première fois en 1982.
 Rock the Casbah, drame israélien écrit et réalisé par Yariv Horowitz en 2012. 
 Rock the Casbah, comédie dramatique franco-marocaine réalisée par Laïla Marrakchi et sortie en 2013.